Christian Streiff (1954) – dirigente d'azienda francese
 Philippe Streiff (1955- 2022) – pilota automobilistico francese
 Rösli Streiff (1901-1997) – sciatore alpino svizzero
 Traut Streiff Faggioni (1910-1994) – danzatrice e coreografa italiana

Altro
 Sindrome di Hallermann-Streiff – malattia genetica